Manuf al-Sufla, ciutat d'Egipte desapareguda al segle X prop de Tanta, governació d'Al-Gharbiya.
 Manuf al-Ulya, ciutat d'Egipte en ruïnes, corresponent a l'actual Manuf o Minuf, a la Governació de Menufeya.